La Copa de la Lliga escocesa de futbol és una competició futbolística que es disputa a Escòcia. És la tercera competició en importància en l'actualitat. Data de l'any 1947.

Palmarès 

Competicions futbolístiques a Escòcia